Alessandro Barbero (1951), een professor aan de Universiteit van Vercelli in Italië, gespecialiseerd in de middeleeuwen
 Carlos Barbero (1991), een Spaans wielrenner
 Sergio Barbero (1969), een voormalig Italiaans wielrenner